Palhais peut désigner :
au Portugal :
Palhais, paroisse civile de la municipalité de Barreiro, située dans le district de Setúbal et la région de Lisbonne ;
Palhais, paroisse civile de la municipalité de Sertã, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Palhais, paroisse civile de la municipalité de Trancoso, située dans le district de Guarda et la région Centre.